Zakrzew heißen folgende Orte in Polen:

 Zakrzew (Powiat Kozienicki), Dorf im Powiat Kozienicki, Woiwodschaft Masowien, siehe Grabów nad Pilicą
 Zakrzew (Powiat Lubelski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Zakrzew (Powiat Lubelski)
 Zakrzew (Powiat Radomski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Radomski, Woiwodschaft Masowien
 Zakrzew (Powiat Łowicki), Dorf im Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódź, siehe Bielawy (Powiat Łowicki)